Fuente el Fresno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente el Fresno (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Fuente el Fresno (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar